Крњево (Велика Плана), насељено место у општини Велика Плана, Србија
 Крњево (Кавадарци), насељено место у општини Кавадарци, Северне Македонија
 Kpњeвo (Pијeкa), чeтвpт гpaдa Pијeкe, Xpвaтcкa